Jorge Gutiérrez puede referirse a:

 Jorge Gutiérrez Argüelles (1957) torero mexicano.
 Jorge Gutiérrez Espinosa (1975) boxeador cubano.
 Jorge Iván Gutiérrez (1988) baloncestista mexicano.
 Jorge Gutiérrez (1985) cantautor mexicano.
 Jorge Gutiérrez Cornejo (1998) futbolista panameño.